Koorstraat (Alkmaar)
 Choorstraat (Utrecht) (uitgesproken als Koorstraat)
 Koorstraat (Haarlem)
 Koorstraat (Boxmeer)
 Koorstraat (Oosterhout)
 Koorstraat (Bernheze) - gemeente Heeswijk-Dinther